Desa Koripan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Koripan (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,40, long 110,59), 
 Desa Koripan (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,66, long 111,07), 
 Desa Koripan (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur), 

Robotskapade Indonesienförgreningar